Zopilotepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zopilotepec, Puebla, Cuetzalan del Progreso, 
 Zopilotepec, Guerrero, Atlixtac,